Il distretto di Žambyl (in kazako: Жамбыл ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Presnovka.

Žambyl